Cet article recense les zones humides de Suède concernées par la convention de Ramsar.

Statistiques 
La convention de Ramsar est entrée en vigueur en Suède le . En , le pays compte 68 sites Ramsar, couvrant une superficie de  (soit 1,5% du territoire suédois).

Liste

Annexes

Références

Articles connexes 
 Convention de Ramsar
 Liste des zones humides d'importance internationale de la convention de Ramsar
 Aire protégée en Suède
 Environnement en Suède

Liens externes 
 

Liste en rapport avec la Suède